SFJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kangerlussuaq / Kangerlus Air Base, Sondre Stromfjord, Groenlandia